Palamas ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Xanthopoulos-Palamas (1904–1977), griechischer Politiker und Diplomat, Neffe von Kostis Palamas
 Gregorios Palamas (1296/97–1359), Theologe und Heiliger der Orthodoxen Kirche
 Kostis Palamas (1859–1943), griechischer Dichter, Prosaschriftsteller, Dramatiker, Historiker und Literaturkritiker

Palamas steht für:

 Palamas (Gemeinde), eine Stadt in Griechenland